Гюркан Уйгун (; род. , Измит) — турецкий актёр театра, кино и телевидения. Наиболее известен ролью Мемати Баша в телесериале «Долина волков» и его сиквелах.

Биография 
Гюркан Уйгун родился  в Измите. С театром Гюркан познакомился ещё в школе. Первую роль в любительском театре получил в 1990 году. В 1996 году, приобретя определённый опыт, Гюркан Уйгун попал на телевидение. Он участвовал в мини-проекте «Сумасшедшее сердце» и получил роль в комедийной ленте Боры Текай «Фасоль».

Начиная с 2003 года в течение 9 лет Уйгун снимался в телесериале «Долина волков» и его сиквелах. Ему досталась роль Мемати Баша — правой руки мафиозного босса Сулеймана Чакыра. В 2013 году снимался в телесериале «Великолепный век» в роли архитектора Мимара Синана. С 2014 года снимался в сериале «Беглец» () в главной роли, играл бывшего полицейского агента Серхата, который впоследствии боролся с мафией, в которую был внедрён.С 2020 года снимался в сериале «Пробуждение:Великие Сельджуки» в роли основателя государства Исмаилитов Хасана ибн Саббаха.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения Турции